Genzanesi – abitanti di Genzano di Lucania
Genzanesi – abitanti di Genzano di Roma